China Open 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu China Open rozgrywany w dniach 3–9 października 2011 roku w Pekinie na kortach twardych o puli nagród 2 100 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza Finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Chinach